Мияко:
 Мияко — город в Японии, находящийся в префектуре Иватэ.
 Мияко — посёлок в Японии, находящийся в префектуре Фукуока.
 Мияко — острова в Японии, находящиеся в префектуре Окинава.
 Мияко — крупнейший из островов Мияко
 Мияко (миякоское наречие) — одно из двух наречий сакисимского языка, одного из рюкюских языков.
 Мияко одори — танцевальный фестиваль гейш Киото.
 Мияко, Харуми (при рождении Харуми Китамура; род. 1948) — японская певица жанра энка.
 Мияко, Тиё (1901—2018) — японская долгожительница.